Nallo, berg in Zweden
 Nallo (berghut), berghut naast de Nallo